University of Advancing Technology – università statunitense
 User acceptance testing ("test di accettazione utente") – parte del collaudo del software in cui l'utente finale valida la corrispondenza con i requisiti inizialmente espressi
 Correcaminos UAT – società calcistica messicana